Грене, Марджори — американский философ.
 Грин, Марджори Тейлор — конгрессвумен, член Палаты представителей США от республиканцев.